Цілкóм неперéрвний оперáтор — оператор, що відображає банахів простір в себе, називається цілком неперервним, якщо він кожну обмежену множину переводить у відносно компактну.

Сукупність усіх компактних операторів, що діють з  в , позначають через  ( у випадку, коли X1=X2=X).

Теорія операторів
Компактність (математика)